Ofen steht für:
 Ofen, Vorrichtung zur kontrollierten Erzeugung von Wärme
 Ofen (Heraldik), Figur der Wappenkunde
 Michael van Ofen (* 1956), deutscher Maler

Ofen heißen folgende geographische Objekte:
 Ofen (Felsen), Bezeichnung für markante Felsformen und Täler im Alpenraum
Orte:
 Ofen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ofen (Bad Zwischenahn), Ortsteil der Gemeinde Bad Zwischenahn, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Ofen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ofen (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ofen (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ofen (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ofen (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ofen (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Ofen (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Ofen (Gemeinde St. Peter), Ortschaft der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

historisch:
 Buda, Stadt an der Donau, heute Teil von Budapest, Ungarn
 Piece (Kaliska), Ortsteil von Kaliska in Polen

sowie:
 Ofen (Berg), 2873 m, Berg der Schweizer Kantone Glarus und Graubünden
 Ofenpass, Pass im Schweizer Kanton Graubünden
 Dreiländereck (Berg), 1508 m, Gipfel in den Karawanken, Kärnten/Slowenien/Italien
 Ofen (Attersee), Tauchstelle in Steinbach am Attersee im Attersee

Öfen heißen folgende geographische Objekte:
 Öfen (Dachstein), Klamm im Kemetgebirge bei Gröbming, Steiermark

Siehe auch:
 Ofenberg
 Ofner
 Oven